Пршибрам (также Пржибрам и Прибрам) — термин чешского происхождения:

 Пршибрам — город в одноимённом районе Среднечешского края Чехии.
 Пршибрам — один из 12 районов Среднечешского края Чешской Республики.
 «Пршибрам» — чешский футбольный клуб из города Пршибрам.

 Пржибрам, Альфред (1859—1942) — австрийский историк.
 Пржибрам, Ян (Ян из Пржибрам; ; ок. 1387—1448) — чешский вождь умеренных гуситов, полемический писатель.

См. также 
 Прибрам, Карл

Примечания